Sejlsport under sommer-OL 2012 i London blev afholdt i perioden 28. juli til 11. august i Weymouth og Isle of Portland, i grevskabet Dorset.

Olympiske bådklasser og program

Medaljeoversigt

Sejlsport 1896–2012 

Sportsgrene under sommer-OL 2012
2012